Hugh White – amerykański polityk, senator, przewodniczący pro tempore Senatu w latach 1832–1833
 Hugh White – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1845–1851
 Hugh White – amerykański polityk, gubernator Missisipi w latach 1952–1956
 Hugh White – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego, gracz drużyny z University of Michigan
 Hugh White – brytyjski oficer Royal Air Force, kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego
 Hugh White – australijski strateg